Mercedes-Benz W223 — седьмое поколение флагманской серии представительских автомобилей S-класса немецкой марки Mercedes-Benz, выпускающееся с 2020 года. Пришло на смену модели W222 и базируется на втором поколении фирменной модульной платформы MRA. Презентация серии состоялась 2 сентября 2020 года. Продажи в России стартовали в декабре 2020 года.

История 

До финальной презентации автомобиля немецкий концерн Daimler AG летом 2020 года рассекретил технологические новшества в лице мультимедийной системы MBUX, особенностей шасси и систем безопасности, а также новых устройствах, повышающих комфорт в салоне. Премьера седьмого поколения S-класса состоялась в сентябре 2020 года. Тогда дебютировал седан, который представили только в двух версиях — со стандартной и увеличенной колёсными базами. Модель 223 серии стала первой, которую начали выпускать на новом заводе Factory 56 в Зиндельфингене. 

В Германии новый S-класс стал доступен для заказа в середине сентября 2020 года с доставкой к дилерам в декабре. Рыночный дебют в США и Китае состоится в феврале 2021 года. На старте продаж в Европе седан будет доступен в пяти модификациях с рядными трёхлитровыми бензиновыми (M256) и дизельными (OM656) двигателями. В России продажи стартовали в декабре 2020 года. Покупателям предлагались только шестицилиндровые полноприводные версии S350 d 4MATIC и S450 4MATIC. В стандартную комплектацию для российского рынка вошли светодиодная оптика, пневматическая подвеска, литые 19-дюймовые колёсные диски с шинами Run Flat, центральный дисплей на органических светодиодах диагональю 12,8 дюйма, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, четырёхзонный климат-контроль, отделка натуральным деревом, а также сервопривод крышки багажника. Все автомобили комплектуются девятиступенчатой АКП 9G-Tronic.

19 ноября 2020 года немецкий концерн презентовал модификацию Mercedes-Maybach (заводской индекс Z223) длинною 5469 мм и с колёсной базой в 3396 мм. По традиции в моторную гамму автомобиля будет добавлен 6-литровый битурбированный двигатель в конфигурации V12. В продажу автомобиль поступит летом 2021 года.

Автомобиль на платформе 223 доступен в трёх вариантах кузова (все седан): укороченная колёсная база или SWB (W 223), удлинённая колёсная база или LWB (V 223) и Mercedes-Maybach (Z 223).

Описание 

Автомобиль 223 серии построен на новой версии (второе поколение) модульной платформы MRA классической компоновки. Одна из её главных особенностей — расширенное применение унифицированных узлов и компонентов. Кузов автомобиля более чем на 50 % выполненный из алюминиевого сплава. Модель со стандартной колёсной базой увеличилась в длину в сравнении с предшественником на 54 мм (до 5179 мм), с удлинённой — на 34 мм (до 5289 мм). Расстояние между осями выросло на 71 мм (до 3106 мм) и 51 мм соответственно (до 3216 мм). Объём багажного отделения в обоих вариантах увеличился на 20 литров (до 550 литров). Модификация Mercedes-Maybach внешне отличается от исходного S-класса иной решёткой радиатора, дополнительными шильдиками, оригинальными колёсными дисками, а также набором базовых и дополнительных опций (так, например, утопленные в кузов ручки входят в базовое оснащение, а на заказ доступна отличительная двухцветная окраска кузова).

В стандартную комплектацию автомобиля вошла пневматическая подвеска, на заказ доступна активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, которая работает от 48-вольтовой электросистемы и способна подстраивать параметры амортизаторов на каждом колесе по отдельности, а также приподнимать кузов на 8 сантиметров при угрозе бокового удара. На заказ также доступно полноуправляемое шасси, в котором задние колёса на малых скоростях поворачиваются на угол до 10 градусов в сторону, противоположную передним, и до 4,5 градуса (на высоких скоростях) в одну сторону с передними. По умолчанию S-класс 223 серии оснащается светодиодной головной оптикой, однако на заказ доступна более умная система Digital Light с 1,3 миллиона подвижных микрозеркал в каждой фаре, которые способны менять форму светового пучка и проецировать на дорогу предупреждающие символы и вспомогательную маркировку. Впервые для S-класса появился выбор дверных ручек: классические или утопленные в кузов.

В интерьере автомобиля выделяются портретно-ориентированный центральный OLED экран диагональю 12,8 дюйма, а также цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Изменения претерпела и контурная подсветка, которая стала ярче и получила функцию анимации, которая может предупреждать водителя и пассажиров об опасности перестроения или выступать в роли индикатора настроек климат-контроля. Новое поколение интерфейса MBUX получило улучшенное голосовое управление и увеличенную на 50 % вычислительной мощность.

Новый S-класс дебютировал в нескольких модификациях с рядными шестицилиндровыми моторами — дизельными S350 d и S400 d, а также бензиновыми S450 и S500. Впоследствии моторную гамму должны пополнить двигателем V8, а также запланирован выпуск подзаряжаемого гибрида.

Двигатели

Бензиновые 

* Расшифровка обозначений двигателей: M = бензиновый двигатель; OM = дизельный двигатель; E = впрыск во впускной коллектор; KE = впрыск во впускной коллектор, компрессорный наддув; DE = прямой впрыск; ML = компрессор; L = охлаждение наддувочного воздуха; A = турбокомпрессор; red. = пониженные характеристики (мощность, рабочий объём); LS = повышенная производительность.

Дизельные

Примечания 

W222
Автомобили Maybach